Catherine Bertho-Lavenir (1953-), une historienne, sociologue et médiologue française ;
 Roger Lavenir (1919-2005), un combattant de la France libre, compagnon de la Libération.